Персі Біші Шеллі — англійський поет-романтик.
 Мері Шеллі — англійська письменниця.
 Шеллі-Айленд — острів, що виник у Північній Кароліні у 2017 р.

Примітки